La Third Division 1949-1950 è stato il 23º campionato inglese di calcio di terza divisione, il 22º con la suddivisione in 2 gironi (North e South). Ad aggiudicarsi il titolo ed a salire in Second Division furono: Doncaster Rovers (Third Division North) e  (Third Division South).

Stagione

Selezione dei club 

 Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division

Third Division North

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1950-1951.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Note:
Halifax Town costretto alla rielezione per peggior quoziente reti nei confronti delle ex aequo Bradford City e Wrexham.

Risultati

Tabellone

Third Division South

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1950-1951.
      Rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Note:
Newport County costretto alla rielezione per peggior quoziente reti nei confronti delle ex aequo Walsall ed Aldershot.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1949-1950
 Second Division 1949-1950
 FA Cup 1949-1950
 Charity Shield 1950

Collegamenti esterni 

 
 
 
 

Calcio nel 1949
Calcio nel 1950
1949-1950